Латви́йская футбо́льная федера́ция () — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Латвии. Располагается в Риге. ЛФФ основана в 1921 году, член ФИФА с 1922, а УЕФА с 1992 года. Федерация организует деятельность и управляет национальными сборными по футболу, в их число входит и главная национальная сборная. Под эгидой союза проводятся соревнования в Высшей лиге, Первой лиге, Второй лиге и Кубке Латвии.

Президенты ЛФФ 
 Владимир Лесков (1990—1995)
 Модрис Супе (1995—1996)
 Гунтис Идриксонс (1996—2018)
 Каспар Горкш (2018—2019)
 вакантное (2019–2020)
 Вадим Ляшенко (2020–)

Ссылки 
 Официальный сайт

Латвия
Организации, основанные в 1921 году
Футбол в Латвии
Футбол